Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2016 de l’Open d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 On note les forfaits de la Russe Alisa Kleybanova (remplacée par Elizaveta Kulichkova), de l'Italienne Karin Knapp (blessée au genou, remplacée par Aliaksandra Sasnovich), de la Kazakhe Galina Voskoboeva (remplacée par Kiki Bertens) et de la Tchèque Lucie Šafářová (remplacée par Jarmila Wolfe).

Pendant le tournoi 
 12 têtes de série sont éliminées lors du premier tour, ce qui est un record depuis que les tournois du Grand Chelem comptent 32 têtes de série (depuis Wimbledon 2001).
 La qualifiée Zhang Shuai, qui n'avait jamais remporté de match en Grand Chelem en 14 participations, bat la 2 mondiale Simona Halep au premier tour. Elle atteint ensuite les quarts de finale en battant la  de série Madison Keys.
 En quarts de finale, Serena Williams bat Maria Sharapova pour la  de suite.
 Inversement, première victoire, après 6 défaites, d'Angelique Kerber face à Victoria Azarenka, qui a mené 5-2, 40-0 dans le , avant de s'effondrer en concédant les 5 jeux suivants.
 Johanna Konta atteint pour la première fois les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem, devenant la première Britannique à atteindre ce stade depuis Jo Durie à l'US Open 1983.
 Serena Williams atteint la finale du tournoi pour la , égalant le record d'Evonne Goolagong. Elle a remporté les 6 finales auxquelles elle a participé.
 Angelique Kerber remporte le tournoi (en ayant sauvé une balle de match au premier tour), battant en finale Serena Williams qui avait remporté ses 8 dernières finales en Grand Chelem. L'Allemande remporte son  WTA et son premier tournoi du Grand Chelem.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à .

 Une joueuse issue des qualifications mais éliminée au  du tableau principal reçoit 40 points WTA.

Source :  2016 Australian Open Match Notes

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2016

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2016
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 2016
Tennis en janvier 2016